Agamemnon je lahko:
 Agamemnon - grški mitološki junak
 EAS Agamemnon - zvezdna ladja v izmišljenem vesolju Babylon 5
 Uss Agamemnom - zvezdna ladja v izmišljenem vesolju Zvezdnih stez
 USS Agamemnon - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
 HMS Agamemnon - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice